Winterkönig steht für:
 Friedrich V. (Pfalz), Spottname des Kurfürsten 
 Winterkönig, Begriff aus dem Sport, siehe Herbstmeister
 Der Winterkönig, historischer Artus-Roman von Bernard Cornwell